Samarcanda puede referirse a:

 Una ciudad de Uzbekistán: Samarcanda.
 Samarcanda, región de este mismo país. 
 Una novela histórica de Amin Maalouf: Samarcanda.
La casa dorada de Samarcanda: cómic de Corto Maltés.
 Una obra de teatro de Antonio Gala: Samarkanda.